A The Pleasure Principle jelentései:

 The Pleasure Principle, Gary Numan albuma (1979)
 The Pleasure Principle, Janet Jackson dala (1986)